Offene Kirche steht für:
 Offene Kirche (Württemberg), kirchenpolitischer Zusammenschluss innerhalb der Evangelischen Landeskirche in Württemberg
Arbeitskreis Offene Kirche (Bayern), synodaler Arbeitskreis der Landessynode der Evangelisch-lutherischen Landeskirche in Bayern.
 eine Aktion evangelischer Kirchen in Deutschland, ihre Kirchengebäude regelmäßig zur Besichtigung zu öffnen, siehe Verlässlich geöffnete Kirche

Siehe auch:
 Verein für eine offene Kirche